Lindholtz ist der Familienname folgender Personen:

 August Simon Lindholtz (1679–1743), Jurist und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Otto Nikolaus Lindholtz, Advokat und Bürgermeister der Stadt Kiel